Tavernelle – frazione di Panicale in provincia di Perugia
 Tavernelle – frazione di Roma, nota come Colle del Sole
 Tavernelle – frazione di Colli al Metauro in Provincia di Pesaro e Urbino
 Tavernelle – frazione divisa fra Altavilla Vicentina e Sovizzo in provincia di Vicenza